|}
Die Labasa Mill Tramway war eine 42 Kilometer (26 Meilen) lange Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 2 Fuß (610 mm) im Nordosten der Insel Vanua Levu in Fidschi.

Betrieb 
Die Eisenbahn war von 1894 bis 1982 in Betrieb.

Lokomotiven 
Bis 1957 wurden von der Labasa Sugar Mill folgende Lokomotiven eingesetzt:

Einzelnachweise 

Werksbahn
Verkehrsbauwerk in Fidschi
Labasa
Schienenverkehr (Fidschi)